Round Rock puede hacer referencia a:
Round Rock (Texas)
Round Rock (Arizona)